Cástaras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cástaras (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cástaras (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar